Termenul „Armătură” se poate referi la:

 Armătură - instrumente de control și organe de comandă ale mașinilor de forță

 Armătura betonului - totalitatea barelor metalice din betonul armat.
 Armătură de mină - întăritură de lemn, zidărie, sau beton care susține golurile interioare dintr-o mină.
 Armătură de colivie - ansamblul pieselor de legătură dintre o colivie și capătul cablului de extracție dintr-o mină.

 Armătură de cablu electric - îmbrăcăminte de metal care protejează un cablu electric.
 Armătură de linie electrică - piese care asigură funcționarea unei linii electrice: borne, amortizoare de vibrații.
 Armătură de magnet - piesă care reduce reluctanța dintre doi poli magnetici.
 Armătură de mașină electrică - indus de mașină electrică.
 Armătură de condensator - fiecare din cele două părți conductoare, separate de dielectric, dintr-un condensator electric.

 Serviciul armăturii - serviciu care se ocupă de întreținerea armamentului și al muniției.

 Compania Armătura din Cluj-Napoca.
 Armătura, fabrică și echipă de fotbal din Zalău

Bibliografie 
 Remus Răduleț și colab. Lexiconul Tehnic Român, București: Editura Tehnică, 1957-1966.